Schranbach ist ein Gewässername:

 Schranbach (Brixentaler Ache), rechter Zufluss vom Gampenkogel der dort noch Brixenbach genannten Brixentaler Ache nahe der Brixenbachalm, Gemeinde Brixen im Thale, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Schranbach (Kapruner Ache), linker Zufluss von der Hohen Kammer der Kapruner Ache nach der Limbachsperre, Gemeinde Kaprun, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Schranbach (Wattenbach), linker Zufluss vom Largoz des Wattenbachs (zum Inn) vor dem Wirtshaus Säge, Markt Wattens, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Siehe auch:
 Schrambach